Papa Malick Ba (Pikine, 11 de novembro de 1980) é um futebolista profissional senegalês que atua como meia.

Carreira 
Papa Malick Ba integrou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2008.

Ligaçães externas 

Futebolistas do Senegal
Futebolistas do CS Sfaxien
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Football Club de Mulhouse
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008